Il singolare del torneo di tennis BMW Ljubljana Open 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Oliver Gross che ha battuto in finale Joan Balcells 4-6, 6-1, 7-63.

Teste di serie 

 Jiří Vaněk (primo turno)
 Julien Boutter (quarti di finale)
 Markus Hantschk (secondo turno)
 Stéphane Huet (primo turno)

 Agustín Calleri (primo turno)
 Tomas Behrend (secondo turno)
 Tomáš Zíb (semifinali)
 Álex López Morón (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

BMW Ljubljana Open 2000